Oropedio Lasithiou kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Oropedio Lasithiou, kommun, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Oropédio Lasithíou, platå, Kreta,